Kamenický hrad je zřícenina hradu nad obcí Kamenica severozápadně od města Sabinov. Stojí na vápencové skále ve výšce 725 m n. m. v pohoří Čergov.

Historie 
Jiné názvy: Thorkw, Torkueley (1270), Thork (1306), Tarket (1312), Torkew, Tarka

Hrad, který od 13. století a ještě asi před 450 lety byl centrem dění společenských a historických událostí hornošarišského regionu v této oblasti, je dnes ruinou. O jeho zachování se stará Občanské sdružení Kamenná věž.

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam hradů na Slovensku

Externí odkazy 
 

Zříceniny hradů na Slovensku
Okres Sabinov
Šariš
Hrady založené ve 13. století